Инохоса-дель-Дуке () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-лос-Педрочес. Занимает площадь 533 км². Население — 7366 человек (на 2010 год). Расстояние — 94 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются святой Агустин де ипона и Нуэстра Сеньора де ла Антигва.

Население

Международные отношения

Города-побратимы 
  Серданьола-дель-Вальес (Каталония, Испания).
  Ислахие (Турция).
  Козьмодемьянск (Марий Эл, Россия), с 18 сентября 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque
  Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Foro local de Hinojosa del Duque

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы